Az itt „ez a hely”; az a pont, ahol a gondolkodás alanya található, vagy ahová gondolatban elhelyezi magát.

A köznyelvben
Az itt az a hely, ahol az ember található. Hogy ez a „hely” mekkora kiterjedésű, az a beszélő szándékán múlik; ennek következtében az „itt” alá tartozhat a beszélő közvetlen környezete, Miskolc, a Naprendszer vagy akár a teljes világegyetem is , aszerint, hogy melyikük tartalmazza a beszélőt a beszélgetés pillanatában és melyik a leginkább releváns az adott szövegkontextusban – egy Marsról szóló beszélgetésben például az Auguszt cukrászda és a Szinva terasz egyaránt „itt”, azaz a Föld bolygón található.

A nyelvészetben
A magyar nyelvben az itt határozószó, egy térbeli deixis, azaz olyan lexikai vagy grammatikai kifejezés, amelynek a jelentése a beszédhelyzettől függ (adott esetben attól, hogy hol mondták ki).

Az itt régies, szlengben is előforduló formája az itten, illetve különösen tájnyelvben használatos az „emitt” vagy „imitt” szó is; ez a szó jelentheti azt is, hogy „ugyanitt, de nem itt”, azaz ugyanott, mint az itt, de valamivel odébb.

Az itt ellentéte az ott, aminek jelentése „valahol máshol”, de ellentéte lehet a máshol, amely lehet „ott” vagy egy harmadik helyen is.

Az errefelé szintén használható a körülbelül itt értelemben.

A különböző nyelvek többféle módon osztják fel a teret; míg az angol csak két helyet (here és there), a magyar nyelv pegig maximum négyet (itt és ott, emitt és amott) különböztet meg, a spanyol nyelv háromfelé osztja fel a teret a beszélőtől való távolság függvényében: az aquí az „itt”, és az allí az allá egyaránt azt jelenti: „ott”, de a kettő közül az allí közelebbi, mint az allá.

A tudományban

A kvantummechanika számára az „itt” különösen nagy problémát jelent, mivel ha egy részecske itt van, akkor nem ismerjük az állapotát (lásd Schrödinger macskája).

A vallásban és a filozófiában
Isten mindenhatóságának egyik hagyományos tulajdonsága, hogy Isten mindenhol jelen van  egyistenhitű valláshagyomány szerint, ezért kérdéses, hogy az „itt” fogalma érvényesülhet-e az adott esetben, vagy hogy Isten lehet-e jobban adott helyen vagy szükségszerűen egyaránt van mindenütt (lásd kálvinizmus). 

A filozófiában és pszichológiában az „itt” fogalma az egyén öntudatának függvénye. Valójában az itt és most van valaki, egyike a kevés filozófiai axiómaként elfogadható ténynek.

Magyar kifejezések
Filozófiai fogalmak

de:Hier
ru:Тут